Dustin Wood (né le  à Scarborough, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Joueur n'ayant jamais été repêché par un club de la Ligue nationale de hockey. Il rejoint les Titans de Trenton au début de la saison 2002-2003. La saison suivante marque son entrée comme joueur permanent dans la Ligue américaine de hockey, il joua alors avec les Falcons de Springfield.

Aux cours des saisons qui suivirent, il évolue pour plusieurs équipes de la LAH. En 2007-2008, il signe avec un club allemand, le ERC Ingolstadt. Il n'y reste qu'une saison, passant aux mains des Huskies de Cassel pour la saison qui suivit. En 2009-2010, il signe un premier contrat de trois mois avec le club sud-coréen de Anyang Halla pour combler la blessure à Jon Awe. Le club décide de le garder et lui fait signer un autre contrat pour le reste de la saison. Il remporte lors de cette saison le championnat de la ligue.

Statistiques en carrière 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1998-1999 ||Petes de Peterborough ||LHO ||62 ||1 ||8 ||9 ||14 ||5 ||0 ||0 ||0 ||0
|- 
|1999-2000 ||Petes de Peterborough ||LHO ||66 ||2 ||13 ||15 ||29 ||5 ||0 ||1 ||1 ||0
|-
|2000-2001 ||Petes de Peterborough ||LHO ||64 ||5 ||20 ||25 ||41 ||7 ||0 ||3 ||3 ||11
|- 
|2001-2002 ||Petes de Peterborough ||LHO ||68 ||13 ||38 ||51 ||57 ||6 ||2 ||1 ||3 ||4
|-
|2002-2003 ||Titans de Trenton ||ECHL ||63 ||4 ||23 ||27 ||28 ||3 ||0 ||1 ||1 ||2
|- 
|2002-2003 ||Sound Tigers de Bridgeport ||LAH ||6 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 ||IceHawks de l'Adirondack ||UHL ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2003-2004 ||Falcons de Springfield ||LAH ||75 ||2 ||6 ||8 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 ||Grizzlies de l'Utah ||LAH ||80 ||2 ||8 ||10 ||39 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2005-2006 ||Aeros de Houston ||LAH ||64 ||1 ||6 ||7 ||48 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|2005-2006||Crunch de Syracuse ||LAH ||14 ||0 ||3 ||3 ||14 ||6 ||0 ||0 ||0 ||8
|-
|2006-2007 ||Moose du Manitoba ||LAH ||62 ||4 ||12 ||16 ||36 ||13 ||0 ||1 ||1 ||0
|- 
|2007-2008 ||ERC Ingolstadt ||DEL ||53 ||4 ||9 ||13 ||73 ||3 ||2 ||1 ||3 ||0
|-
|2008-2009 ||Huskies de Cassel ||DEL ||52 ||3 ||7 ||10 ||78 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2009-2010 ||Anyang Halla ||Asia League ||33 ||6 ||14 ||20 ||36 ||9 ||0 ||7 ||7 ||14
|-
|2010-2011 ||Anyang Halla ||Asia League ||36 ||3 ||9 ||12 ||45 ||4 ||0 ||1 ||1 ||6
|-
| 2011-2012 || Coventry Blaze || EIHL || 51 || 12 || 17 || 29 || 20 || 2 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2012-2013 || HK Arystan Temirtaou || Kazakhstan || 54 || 5 || 14 || 19 || 20 || 13 || 1 || 1 || 2 || 6
|-
| 2013-2014 || Anyang Halla || Asia League || 42 || 5 || 20 || 25 || 28 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || HK Arystan Temirtaou || Kazakhstan || 19 || 3 || 6 || 9 || 10 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Arlan Kokchetaou || Kazakhstan || 16 || 0 || 4 || 4 || 8 || 14 || 1 || 5 || 6 || 12
|-
| 2015-2016 || EHC Lustenau || INL || 32 || 12 || 13 || 25 || 18 || 11 || 3 || 3 || 6 || 0
|-
| 2016-2017 || HC Csíkszereda || Erste Liga || 26 || 3 || 6 || 9 ||  || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || HC Csíkszereda || Liga Națională || 22 || 1 || 5 || 6 || 2 || 9 || 1 || 0 || 1 || 4

Notes et références 

Naissance en mai 1981
Naissance à Scarborough (Ontario)
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Petes de Peterborough
Joueur des Sound Tigers de Bridgeport
Joueur des Falcons de Springfield
Joueur des Grizzlies de l'Utah (LAH)
Joueur des Aeros de Houston (LAH)
Joueur du Crunch de Syracuse
Joueur du Moose du Manitoba (LAH)
Joueur des Titans de Trenton
Joueur des IceHawks de l'Adirondack
Joueur du ERC Ingolstadt
Joueur des Kassel Huskies
Joueur du Anyang Halla
Joueur du Coventry Blaze
Joueur du EHC Lustenau
Joueur du HC Miercurea-Ciuc
Défenseur de hockey sur glace